Els Quatre dies de Dunkerque 2017 van ser la 63a edició dels Quatre dies de Dunkerque. La cursa es disputà en sis etapes entre el 9 i el 14 de maig de 2017, amb inici i final a Dunkerque, formant part de l'UCI Europa Tour amb una categoria 2.HC.

El vencedor final fou el francès Clément Venturini (), guanyador també de les classificacions secundàries de punts i joves. Sander Armée (Lotto Soudal) i Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale) completaren el podi. Andrea Vendrame (Androni Giocattoli) guanyà la classificació de la muntanya i l'AG2R La Mondiale fou el millor equip.

Equips 
Dinou equips van prendre part en aquesta edició dels Quatre dies de Dunkerque: quatre World Tour, dotze equips continentals professionals i tres equips continentals.

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etape 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 

2017
Competicions ciclistes del 2017